Alekszandr Alekszandrovics Guszkov (oroszul:  Александр Александрович Гуськов  Nyizsnyij Novgorod, 1976. november 26.) orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) hátvédje. Soha nem volt hajlandó az NHL-ben játszani. A liga egyik legponterősebb hátvédje. Fizikai adottságai is jók, erős és pontos lövései vannak. Megbízható hátvéd.

Statisztikák

Fordítás

Források
 http://www.hockeysfuture.com/articles/10411/blue_jackets2003_draft_evaluation/
 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=21043

Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
1976-ban született személyek
Élő személyek